Municipio de San Marcos kan syfta på:

El Salvador 

 Municipio de San Marcos, El Salvador, Departamento de San Salvador,

Guatemala 

 Municipio de San Marcos (kommun), Departamento de San Marcos,